Классификация климатов Кёппена — одна из наиболее распространённых систем классификации типов климата. Была разработана немецко-российским климатологом Владимиром Петровичем Кёппеном (1846—1940) в 1900 году (с некоторыми изменениями, сделанными им самим в 1918 и 1936 годах). Позже немецкий климатолог Рудольф Гейгер (1894—1981) внес некоторые изменения, поэтому эту классификацию так же называют классификацией климатов Кёппена-Гейгера. Система основывается на концепции, в соответствии с которой наилучшим критерием типа климата является то, какие растения растут на данной территории в естественных условиях.

Классификация основана на учёте режима температуры и осадков. Различают пять типов климатических зон:

 A — зоны с высокими температурами круглый год и большим количеством осадков;
 B — зоны с незаметным количеством осадков или полным их отсутствием;
 С — зоны с небольшой разницей температур летом и зимой, и отсутствием постоянного снежного покрова;
 D — зоны с чётко выраженными границами лета и зимы;
 E — зоны с постоянным снежным покровом и средними температурами ниже 10°С.

Границы между зонами проводятся по определённым изотермам самого холодного и самого тёплого месяцев, а также по соотношению средней годовой температуры и годового количества осадков при учёте годового хода осадков.

Группа зон А: тропический климат 
Средняя температура каждого месяца выше 18°С.

 Af — влажный экваториальный климат (тропический дождливый климат). Среднее количество осадков каждого месяца более 60 мм.
 Am — муссонный климат. Среднее количество осадков самого сухого месяца менее 60 мм, но больше чем [ 100 — ср. кол-во осадков за год / 25 ].
 Aw — климат саванн с сухой зимой. Среднее количество осадков самого сухого месяца менее 60 мм, и меньше чем [ 100 — ср. кол-во осадков за год / 25 ].
 As — климат саванн с сухим летом. Среднее количество осадков самого сухого месяца менее 60 мм, и меньше чем [ 100 — ср. кол-во осадков за год / 25 ].

Главным образом располагается на уровне экватора (Малайский архипелаг, север Южной Америки и Центральная Африка). Также распространён в Центральной Америке, Индостане и Индокитае. Небольшую территорию занимает на севере Австралии, и Мадагаскаре.

Крупнейшие города:

Af:

Am:

Aw:

As:

Группа зон В: сухой климат 
Зоне В характерно незаметное количество осадков или их полное отсутствие. Здесь эвапотранспирация превышает количество осадков за год.

Для определения типа климата используется следующая формула:

1) Средняя годовая температура (в градусах Цельсия) умножается на 20.

2) До полученного значения добавляется:

a) 280, если более 70 % осадков за год выпадает в тёплый период (апрель — сентябрь, в северном полушарии, октябрь — март — в южном);

b) 140, если в этот период выпадает от 30 % до 70 % осадков;

c) 0, если менее 30 %.

3) Если годовое количество осадков составляет меньше половины полученного значения, то климат классифицируется как BW (аридный). Если годовое количество осадков составляет больше половины полученного значения, но меньше полного значения, то климат классифицируется как BS (семиаридный)

Третья буква характеризует температуру. Если среднее значение температуры за год составляет более 18°С, то используется буква h. Если менее 18°С, то используется буква k.

 BWh — жаркий пустынный (аридный) климат.
 BWk — холодный сухой климат.
 BSh — жаркий степной (семиаридный) климат.
 BSk — холодный степной климат.

Жаркий сухой пустынный и степной климат в основном расположен в Сахаре, Передней Азии и внутренних территориях Австралии. Также занимает территории на юге Африки (Намиб и Калахари), Сомали, в Мексике (Чиуауа) и США (Сонора).

Холодный сухой пустынный и степной климат распространён в Средней Азии, Китае (Гоби), Южной Америке (Атакама и Патагонская пустыня) и центральных штатах США.

Крупнейшие города:

BWh:

BWk:

BSh:

BSk:

Группа зон С: умеренный климат 
Средняя температура самого холодного месяца выше 0°С и ниже 18°С. Как минимум один месяц имеет среднюю температуру выше 10°С.

Вторая буква характеризует соотношение количества осадков в холодный и тёплый период.

w (сухая зима) — количество осадков самого сухого зимнего месяца составляет 1/10 от количества осадков самого влажного летнего месяца.

s (сухое лето) — количество осадков самого сухого летнего месяца составляет 1/3 от количества осадков самого влажного зимнего месяца.

f (без сухого сезона) — ни одно из условий выше не выполнено.

Третья буква характеризует температуру.

a (жаркое лето) — средняя температура самого жаркого месяца выше 22°С.

b (тёплое лето) — средняя температура самого жаркого месяца ниже 22°С, средняя температура как минимум 4 месяцев в году составляет выше 10°С.

c (холодное лето) — средняя температура менее 4 месяцев составляет выше 10°С.

 Cwa, Cfa — умеренный океанский климат.
 Cwb, Cfb — умеренный морской климат.
 Cwc, Cfc — субарктический морской климат.
 Csa, Csb, Csc — средиземноморский климат.

Умеренный климат занимает обширные территории на юге Африки и юго-востоке США, Китая и Южной Америки.

Морской климат расположен в Западной Европе, Новой Зеландии, юге Африки, и юго-восточном побережье Австралии.

Средиземноморский климат распространён в Южной Европе и западном побережье США.

Крупнейшие города:

Cwa:

Cwb:

Cwc:

Cfa:

Cfb:

Cfc:

Csa:

Csb:

Csc:

Группа зон D: холодный (континентальный) климат 
Средняя температура самого холодного месяца ниже 0°С. Как минимум один месяц имеет среднюю температуру выше 10°С.

Вторая и третья буквы группы D идентичны группе C.

В группе континентальных климатов используется также третья буква d. Она характеризуется средними температурами самого холодного месяца ниже −38°С.

 Dwa, Dwb, Dfa, Dfb, Dsa, Dsb — умеренный (влажный) континентальный климат.
 Dwc, Dwd, Dfc, Dfd, Dsc, Dsd — субарктический континентальный климат.

Континентального климата в Южном полушарии нет из-за отсутствия больших территорий на 50-х и 60-х параллелях южной широты.

Умеренный континентальный климат распространён в Центральной и Восточной Европе и северо-востоке США.

Субарктический континентальный климат расположен в России, Канаде и Северной Европе.

Крупнейшие города:

Dwa:

Dwb:

Dwc:

Dwd:

Dfa:

Dfb:

Dfc:

Dfd:

Dsa:

Dsb:

Группа зон E: полярный климат 
Средняя температура самого тёплого месяца ниже 10°С.

Эта группа состоит из двух типов климата:

ET — климат тундры, средняя температура как минимум одного месяца выше 0°С и ниже 10°С.

EF — климат постоянного мороза, средняя температура каждого месяца ниже 0°С.

Климат тундры занимает территории Канадского Арктического Архипелага, Исландии, западного побережья Гренландии, севера России и вершин многих горных систем.

Климат постоянного мороза распространён в Гренландии и Антарктиде.

Крупнейшие населённые пункты:

ET:

EF: отсутствуют. Климат постоянного мороза наблюдается лишь на внутриконтинентальных станциях в Антарктиде и Гренландии. Среди них — Станция «Восток». Здесь была зарегистрирована самая низкая температура на земле: −89.2°С. Здесь температура никогда не поднималась выше −14.0°С.

См. также 
 Классификация климатов Алисова

Примечания

Ссылки 

 World Map of the Köppen—Geiger climate classification for the period 1951—2000 
 Global climate maps, using Köppen classification (FAO, 1999)

Климат
Научные классификации